Minilya (rivier), een rivier in West-Australië
 Minilya (plaats), een plaats in West-Australië